Чукса́ - топоним в Челябинской области России.

 Чукса  — река, левый приток реки Кабанка (бассейн Тобола). 
 Чукса — село в Пластовском районе Челябинской области России. Входит в Кочкарское сельское поселение.